"Poiana" pode ser:
 Poiana (Dâmbovița), comuna romena
 Poiana (Galaţi), comuna romena
 Poiana Stampei, comuna romena
 Poiana Mare, comuna romena
 Poiana Lacului, comuna romena
 Poiana Blenchii, comuna romena
 Poiana Cristei, comuna romena
 Poiana Mărului, comuna romena
 Poiana Sibiului, comuna romena
 Poiana Ilvei, comuna romena
 Poiana Teiului, comuna romena
 Poiana Vadului, comuna romena
 Poiana Câmpina (Prahova), comuna romena

Ver também
  Poian

Desambiguações de topônimos